Фомічо́в — російське прізвище. Основою прізвища Фомічов стало церковне ім'я Фома (Хома). Прізвище Фомічов походить від відомого чоловічого імені Фома (в перекладі з арамейської — «близнюк»). Фома (Хома) — один з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. На Русі вірили, що якщо дати дитині ім'я святого або великомученика, то життя його буде світлим, праведним, бо існує незримий зв'язок між ім'ям і долею людини. За однією з версій, він був зовні схожий на Спасителя, за що його і назвали Дідимом («близнюком»). Один з моментів євангельської історії пов'язаний з ім'ям цього апостола — так зване «запевнення Фоми». Він не повірив розповідям про воскресіння Ісуса, поки на власні очі не побачив рани від цвяхів і пробиті списом ребра Христа. Тому вислів «Фома Невіруючий» стало прозивним для недовірливого слухача. У російських говорах Фомою називали простакувату, мляву людину. Про таку говорили: «На безлюддя і Фома дворянин». Фомкою також іменували шахрая, злодія. Ймовірно, одне з цих значень також могло лягти в основу прізвища. Фома, з часом отримав прізвище Фомічов.

Жінки 
 Фомічова Надія Михайлівна — художник-живописець (Одеса), заслужений художник України.
 Фомічова Ольга Євгенівна — українська співачка, заслужена артистка України.

Чоловіки 
 Фомічов Костянтин Юрійович (1985) — російський хокеїст.
 Фомічов Максим Юрійович (* 1990) — український баскетбольний тренер. Головний тренер «Політехніки-Галичини».
 Фомічов Михайло Георгійович (* 1911 — † 1987) — командир 63-ї гвардійської Челябінсько-Петраківської Червонопрапорної, орденів Суворова і Кутузова танкової бригади 10-го гвардійського танкового Добровольчого Львівсько-Уральського Червонопрапорного, орденів Суворова і Кутузова корпусу 4-ї гвардійської танкової армії 1-го Українського фронту, гвардії полковник. Двічі Герой Радянського Союзу.
 Фомічов Олександр Юрійович (1979) — російський хокеїст.
 Фомічов Петро Ілліч (* 1915 — † 1943) — Командир вогневого взводу 1454-го самохідного артилерійського полку (9-й механізований корпус, 3-я гвардійська танкова армія, 1-й Український фронт), лейтенант, Герой Радянського Союзу.

Примітки 

Російські прізвища